Mr. Magoo, kitalált karakter
 Mr. Magoo, (1997) amerikai film Stanley Tong rendezésében
 Mr. Magoo, (2019–) francia televíziós sorozat Olivier Jean-Marie alkotásában